Río Madera kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Madeira (flodmynning),

Spanien 

 Río Madera (vattendrag i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Albacete, 
 Río Madera (vattendrag i Spanien, Andalusien), Provincia de Jaén, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar